XXVII Чемпионат России по современному пятиборью среди женщин проходил в Москве 1 июня 2019 года.
Соревнования прошли на базе «Северный». Медали разыгрывались в личном и командном первенстве. На старт вышла 21 спортсменка. Участницы соревнований представляли 6 регионов и городов России.

Главный судья соревнований — судья всероссийской категории Меньшиков Дмитрий Александрович. Главный секретарь — судья всероссийской категории Кротова Любовь Юрьевна.

Первое место заняла Аделина Ибатуллина, представлявшая два региона: Московскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.
Это её первый титул чемпионки России среди взрослых.
Второе и третье места заняли, соответственно, Ульяна Баташова и Гульназ Губайдуллина.
Обе они также представляли Московскую область, которая в результате заняла первое место в командном зачёте.

Чемпионат России по эстафетам. Турнир проходил в городе  с 5 по 8 сентября 2019г. Спортсмены соревновались в трех эстафетах: мужская (14 команд), женская (8 команд) и микс (14 команд).
Главный судья соревнований — судья всероссийской категории, заслуженный тренер России Карташов Алексей Михайлович. Главный секретарь — судья всероссийской категории Ермилова О.С.

Чемпионат России женщины.

Личный зачет. Победитель и призёры.

Результаты

Чемпионат России. Командный зачёт.

Победитель и призёры

Результаты 
В командном первенстве полноценными составами выступали только три команды — Московской области, Москвы и Санкт-Петербурга. В команде Нижегородской области выступали две спортсменки, а в Ростовской области и Самаре только по одной спортсменке. В итоге убедительную победу одержала команда Московской области.

Чемпионат России - эстафеты.
Чемпионат России по эстафетам проходил в г. Самаре с 6 по 7 сентября 2019г. Медали разыгрывались в соревновании мужчин, женщин и смешанной эстафете(микст).

Женская эстафета. Победитель и призёры 
На старт вышли 8 команд, представлявшие 6 регионов Российской Федерации.

Смешанная эстафета. Победитель и призёры 
Последнее «золото» чемпионата России 2019 года завоевали подмосковные пятиборцы Анастасия Чистякова и Егор Громадский. Они стали лучшими в смешанной эстафете.
На старт вышли 14 команд, представлявшие 7 регионов Российской Федерации.

Чистякова и Громадский вышли в лидеры после фехтования, где они набрали 250 очков. В конкуре они еще более упрочили свое преимущество. Перед лазер-раном Анастасия и Егор выигрывали у ближайших конкурентов из второй команды Нижегородской области 25 секунд. И в итоге уверено пройдя дистанцию с 4 огневыми рубежами Чистякова и Громадский завоевали звание чемпионов России. Спортсмены Московской области финишировали первыми – 1479 очков, нижегородцы Людмила Тебекина и Иван Бобылев остались вторыми, а третье место завоевали петербуржцы Анастасия Петрова и Иван Аксенов.

Так же Егор Громадский выполнил норматив "Мастер спорта России" по современному пятиборью.

Примечания

Источники 
 «Спорт-Экспресс» Официальный сайт
 «Советский спорт» Официальный сайт
 Федерация пятиборья России

Чемпионаты России по современному пятиборью
Спортивные соревнования в Москве
Современное пятиборье